Nora tingslag kan avse:
Nora tingslag, Ångermanland
Nora tingslag, Västmanland